A Faculdade de Física da PUCRS (Fafis) é uma das vinte e duas faculdades da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Está localizada no prédio 10 do campus central da Universidade, na cidade brasileira de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul.

História
O curso de Física foi criado em junho de 1942, permanecendo como um dos cursos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras até 1964, quando se instalou a Faculdade de Ciências. No ano seguinte, os cursos de Matemática e Física foram desamembrados desta Faculdade, e criaram-se os Institutos de Matemática e de Física, que tiveram como diretor o professor Irmão Norberto Francisco Rauch. 

A partir da década de 1970, os institutos de Física, Matemática, Química, Biociências e Geociências da Universidade passaram a ter, cada um, seus respectivos diretores.

Em 1990, o Instituto de Física criou o primeiro curso de bacharelado em Física com ênfase em Física Médica no país. A partir de 1999, com a modificação na estrutura universitária, o Instituto passou a ser denominado Faculdade de Física. 

Em 2003, as instalações da Fafis foram ampliadas com a inauguração do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Física, situado no Tecnopuc.

Relação de diretores

Ligações externas
 Página da Faculdade de Física da PUCRS

Física